Лафарр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Лафарр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара